Кріс Кліффорд (,  26 травня 1966, Кінгстон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 111-м загальним номером командою «Чикаго Блек Гокс». 

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 6 років, провів, захищаючи кольори команди «Чикаго Блек Гокс».

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»